Doss est un patronyme porté notamment par :

 Alan Doss (1945-), directeur de la fondation Kofi Annan à Genève ;
 Desmond Doss (1919-2006)  objecteur de conscience américain ; 
 James D. Doss (1939-2012), scientifique et écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Nannie Doss (1906-1965), tueuse en série américaine.

Homonymie de patronyme